Chrystus podnoszący swoje szaty – temat wielu obrazów w hiszpańskim malarstwie barokowym, m.in.:
 Chrystus podnoszący swoje szaty – obraz Francisco de Zurbarána (1661)
 Chrystus podnoszący swoje szaty – obraz Jerónima Jacinty Espinosy (XVII w.)
 Chrystus po ubiczowaniu – obraz Bartolomé Estebana Murilla (po 1665)
 Chrystus po ubiczowaniu – obraz Bartolomé Estebana Murilla (XVII w.)
 Chrystus po ubiczowaniu – obraz Mateo Cerezo (XVII w.)